Gusev steht für:
 eine Kleinstadt in Russland, siehe Gussew (ehemals Gumbinnen)
 Gusev (Marskrater)
 Gussew-Krater (Erde)

Gusev ist der Familienname folgender Personen:
 Pavel Gusev (* 1949), russischer Journalist (Moskowski Komsomolez)
 Vadim Gusev (* 1981), litauischer Skilangläufer und Biathlet
 Wiktor Michailowitsch Gusew (1909–1944), russischer Dichter, Übersetzer, Dramaturg und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Gussev
 Gussew (Begriffsklärung)